Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Basel 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020.

Stagione

Maglie e sponsor 
Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-20 è Adidas, mentre lo sponsor ufficiale è Novartis.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Super League

Coppa Svizzera

Champions League

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 

2019-2020